Amal Clooney – avvocatessa, giurista e accademica libanese naturalizzata britannica
 Betty Clooney – cantante statunitense, sorella di Nick Clooney e Nick Clooney e zia di George Clooney
 George Clooney – attore e regista statunitense
 Nick Clooney – giornalista e conduttore televisivo statunitense, fratello di Rosemary Clooney e Betty Clooney e padre di George Clooney
 Rosemary Clooney – attrice e cantante statunitense, zia di George Clooney